Antonio Ambrosetti (1944-2020), mathématicien italien ;
 Bianca Ambrosetti (1914-1929), gymnaste artistique italienne ;
 Flavio Ambrosetti (1919-2012), saxophoniste suisse ;
 Franco Ambrosetti (1941-), trompettiste de jazz suisse, fils de Flavio Ambrosetti.